HKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Healy Lake (Alaska) (Stati Uniti)
 HKB – acronimo dell'arte marziale Hek Ki Boen Wing Chun